Voici la liste des planètes mineures numérotés de 428001 à 429000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 428001 à 429000

428001-428100

428101-428200

428201-428300

428301-428400

428401-428500

428501-428600

428601-428700

428701-428800

428801-428900

428901-429000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000